Liga Mistrzów UEFA 2022/2023 – 31. sezon Ligi Mistrzów UEFA (68. turniej ogólnie, wliczając Puchar Europy Mistrzów Klubowych).

Finał odbędzie się na Atatürk Olympic Stadium w Stambule 10 czerwca 2023 roku. Pierwotnie finał miał się odbyć na Wembley w Londynie, ale przez sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 UEFA zadecydowała, że finały Ligi Mistrzów i Ligi Europy zostaną przesunięte na następny rok, dzięki temu gospodarzem finału miała być Allianz Arena w Monachium. 16 lipca 2021 roku UEFA zdecydowała się przyznać organizację finału stadionowi w Stambule, natomiast finał w Monachium ma odbyć się w 2025 roku. 

Zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA 2022/2023 automatycznie zakwalifikuje się do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA 2023/2024, a także zdobędą prawo do gry ze zwycięzcą Ligi Europy UEFA 2022/2023 w Superpucharze UEFA 2023.

Rozgrywki składają się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej,
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Format rozgrywek i podział miejsc 

Miejsca dla federacji zostaną rozdzielane poprzez współczynnik ligowy UEFA z sezonu 2020/2021. W edycji 2022/2023 Ligi Mistrzów może wziąć udział 78 zespołów z 53 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA (poza Rosją, z powodu przeprowadzanej przez nią inwazji na Ukrainę oraz Liechtensteinem, gdzie nie były przeprowadzane krajowe rozgrywki ligowe – drużyny piłkarskie z tego kraju należą do szwajcarskiego systemu ligowego).

Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zwycięstwo w edycji 2021/2022 Ligi Mistrzów UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów UEFA 2022/2023 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych),
 zwycięstwo w edycji 2021/2022 Ligi Europy UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów UEFA 2022/2023 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych).

Szczegółowy podział miejsc 
Poniższa tablica pokazuje listę szczegółowego podziału miejsc.

Uczestnicy 
Wykaz rundy dla zespołów z danego miejsca w danej lidze.

Oznaczenia:
 L1, L2, L3, L4, – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2021/2022),
 LE – zwycięzca Ligi Europy (edycja 2021/2022).

Terminarz 
Poniżej przedstawiono terminarz rozgrywek (wszystkie losowania, z wyjątkiem losowania fazy grupowej, odbędą się w siedzibie UEFA w Nyonie).

Faza kwalifikacyjna

Runda wstępna 

Do startu w Rundzie wstępnej zostaną uprawnione 4 drużyny. Runda zostanie podzielona na półfinały i finał. W tej rundzie zespoły będą grały tylko jeden mecz. Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy UEFA.

|-
!colspan=3|Półfinały rundy

|-
!colspan=3|Finał rundy

|}

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej zostanie uprawnione 30 drużyn (1 z poprzedniej rundy), z czego 15 zostanie rozstawionych. Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy UEFA.

II runda kwalifikacyjna 

Od tej rundy turniej kwalifikacyjny zostanie podzielony na 2 części – dla mistrzów i niemistrzów poszczególnych federacji:
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych będzie 20 drużyn (w tym 15 zwycięzców I rundy), z czego 10 będzie rozstawionych;
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione będą 4 drużyny, z czego 2 będą rozstawione.
Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

III runda kwalifikacyjna 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych będzie 12 drużyn (w tym 10 zwycięzców II rundy), z czego 6 będzie rozstawionych;
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych będzie 8 drużyn (w tym 2 zwycięzców II rundy), z czego 4 będą rozstawione.
Drużyny, które przegrają w tej rundzie, w ścieżce mistrzowskiej otrzymają prawo gry w rundzie play-off, natomiast w ścieżce ligowej w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Runda play-off 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany zostanie podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w rundzie play-off w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych zostanie 8 drużyn (w tym 6 zwycięzców III rundy), z czego 4 będą rozstawione;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnione zostaną 4 drużyny (zwycięzcy III rundy), z czego 2 będą rozstawione.
Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Składy

Faza grupowa 

Losowanie odbyło się 25 sierpnia 2022 roku. Do startu w fazie grupowej uprawnione są 32 drużyny (w tym 6 zwycięzców rundy play-off oraz zwycięzca Ligi Europy z poprzedniego sezonu). W trakcie losowania zespoły zostały rozdzielone na 4 koszyki, według współczynnika UEFA, a następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji. Wszystkie zespoły zagrają ze sobą dwukrotnie – po 2 najlepsze z każdej grupy awansują do fazy pucharowej, drużyny z 3. miejsc otrzymają prawo gry w play-offach Ligi Europy UEFA.

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek na wyjeździe w całej rundzie;
 liczba zwycięstw w całej rundzie;
 liczba zwycięstw na wyjeździe w całej rundzie;
 punkty dyscyplinarne (czerwona kartka - 3 punkty, żółta kartka - 1 punkt);
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnionych jest 16 drużyn:
 8 zwycięzców fazy grupowej Ligi Mistrzów,
 8 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Do dalszych etapów turnieju przechodzą zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Zakwalifikowane drużyny 
Zwycięzcy poszczególnych grup w fazy grupowej Ligi Mistrzów zostali rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogły zostać zestawione w jednej parze (dotyczy jedynie 1/8 finału).

Drabinka 

Uwagi:
* Zwycięstwo po dogrywce
** Zwycięstwo po rzutach karnych.

1/8 finału 
Losowanie par tej rundy odbyło się 7 listopada 2022 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 14 i 15 lutego oraz 21 i 22 lutego 2023, a rewanże 7 i 8 marca oraz 14 i 15 marca 2023.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane były niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbyło się 17 marca 2023 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 11 i 12 kwietnia 2023, a rewanże 18 i 19 kwietnia 2023.

Półfinały 
Losowanie par tej rundy odbyło się 17 marca 2023 roku. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 9 i 10 maja 2023, a rewanże 16 i 17 maja 2023.

Finał

Klasyfikacja strzelców 
Nie wliczono bramek z kwalifikacji i play-off.Stan na 15 marca 2023 roku

Hat tricki

Zobacz też  
 Liga Europy UEFA (2022/2023)
 Liga Konferencji Europy UEFA (2022/2023)

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2022/2023)